Hallowell kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Hallowell

Robotskapade auktorsförkortningar